Li Wei est un peintre chinois du 
 Li Wei (1970-) est un artiste contemporain et photographe chinois
 Li Wei (1919-2005) est un acteur chinois
 Li Wei est un acrobate chinois